

Astronomia 
 K1 – sottoclasse della classificazione stellare

Geografia 
 K1 (Karakorum 1) – Mashenrbrum, montagna del Karakorum

Matematica 
 K1 – grafo completo a un vertice

Musica 
 K 1 – minuetto in sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, secondo il catalogo Köchel
 K1 Mixtape – mixtape di Lazza del 2014

Sport 
 K1 – kayak singolo, specialità della canoa/kayak
 K-1 – forma di kickboxing

Altro 
 K1 – carro armato sudcoreano
 K1 – Kendall n° 1, copia di H5, orologio costruito da John Harrison nel XVIII secolo
 Allard K1 – automobile della Allard
 Vitamina K1 – filochinone, gruppo della vitamina K